Novák, családnév
 Horvátország
 Novák (horvátul Novaki), település Verőce-Drávamente megyében
 Magyarország
 Mátranovák, település Nógrád megyében, a Bátonyterenyei járásban
 Szlovákia
 Nyitranovák (szlovákul Nováky), település a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban